Bilger ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Bilger-Geigenberger (1914–2006), deutsche Malerin
 Daniel Bilger (1713–1792), Schweizer reformierter Pfarrer und Pädagoge
 Gottlob Bilger (1876–1971), deutscher Landwirt und Politiker (CSVD)
 Ferdinand Bilger (Historiker) (1875–1949), österreichischer Historiker 
 Ferdinand Bilger (1903–1961), österreichischer Chemiker und Maler
 Hans Bilger (auch: Hans von Worms; * um 1445, † um 1500), deutscher Steinbildhauer und Holzschnitzer 
 Heinrich Bilger (1872–1941), deutscher Ingenieur und Manager im Maschinenbau
 Jochum Bilger (* 1936), neuseeländischer Segler
 Johann Ulrich Bilger (1720–1796), schweizerischer Militärchirurg, königlich-preußischer Leibarzt und Vorreiter der konservativen Chirurgie
 Jon Bilger (* 1969), neuseeländischer Segler
 Margret Bilger (1904–1971), österreichische Künstlerin
 Maria Biljan-Bilger (1912–1997), österreichische Bildhauerin, Keramikerin und Textilkünstlerin
 Maximilian Bilger (* 1996), deutscher Schauspieler
 Steffen Bilger (* 1979), deutscher Politiker

Bilger steht zudem für:
 bilgerverlag (vormals Ricco Bilger Verlag), ein Schweizer Buchverlag

Siehe auch: Bilguer